De Heitgenstoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

Waar de naam 'Heitgen' vandaan komt, is niet duidelijk. Wel kan worden vastgesteld dat de naam de oude spelling is van de volkswijk 't Hetje in de stadswijk Klein Italië.
Volgens Uyttenbroeck komt de naam vermoedelijk van de Joodse letter Hee. In Venlo woonden al vroeg Joden binnen de stadsmuur, getuige ook de Jodenstraat. 

Waarschijnlijk lag de toren direct ten noorden van de Blodaartstoren en keek hij uit over de Werf. De toren lag tegenover het stads-bussenhuis.

Vestingwerk van Venlo